Vinište bezeichnet folgende Orte in Bosnien und Herzegowina:
 Vinište, Ortschaft in der Gemeinde Konjic, Kanton Herzegowina-Neretva
 Vinište, Ortschaft in der Gemeinde Žepče, Kanton Zenica-Doboj